El término Revilla puede referirse a:

Lugares de España

Provincia de Burgos 
Revilla del Campo, municipio;
La Revilla y Ahedo, municipio;
La Revilla (Burgos), localidad perteneciente al municipio de la La Revilla y Ahedo;
Revilla-Vallejera, municipio;

Cantabria 
Revilla de Camargo, localidad del municipio de Camargo;
Revilla de Guriezo, localidad del municipio de Guriezo;
La Revilla, localidad del municipio de San Vicente de la Barquera;
La Revilla, localidad del municipio de Soba;

Provincia de Huesca 
Revilla, localidad del municipio de Tella-Sin;

Provincia de León 
Revilla, localidad del municipio de Villamejil;

Provincia de Palencia 
Revilla de Campos, localidad del municipio de Villamartín de Campos;
Revilla de Collazos, municipio;
Revilla de Pomar, localidad del municipio de Pomar de Valdivia;
Revilla de Santullán, localidad del municipio de Barruelo de Santullán;

Provincia de Salamanca 
Revilla, un despoblado dentro del municipio de Cantalpino.

Provincia de Segovia 
Revilla, localidad del municipio de Orejana.

Provincia de Soria 
 Revilla de Calatañazor localidad del municipio de Quintana Redonda.

Personas 
 Miguel Ángel Revilla: Presidente de Cantabria y actual secretario general del Partido Regionalista de Cantabria.
 José Revilla Haya: Ingeniero de minas y geólogo español.
 Toribio Revilla San Millán: político, abogado, diputado provincial y alcalde de Jerez entre 1894 y 1895.
 Francisco Rived Revilla: Ingeniero de minas, geólogo, traductor, fotógrafo, inventor y político español.